La Marseillaise – inno nazionale francese

Cinema 
 La Marseillaise – film del 1907 diretto da Georges Mendel
 La Marseillaise – film del 1912 diretto da Émile Cohl
 La Marsigliese – film del 1913 diretto da Émile Chautard
 La Marseillaise – film del 1920 diretto da Henri Desfontaines
 La fanciulla di Saint Cloud (La Marseillaise) – film del 1930 diretto da John S. Robertson
 La Marsigliese (La Marseillaise) – film del 1938 diretto da Jean Renoir

Navi 
 Marseillaise – incrociatore corazzato della classe Gloire, varato nel 1900 e demolito nel 1933.
 Marseillaise – incrociatore leggero della classe La Galissonnière, varato nel 1935 e autoaffondato nel 1942.

Altro 

 La Marseillaise – quotidiano francese